Генри Чарльз Сомерсет (; 5 февраля 1792 — 17 ноября 1853) — английский аристократ, военный и политик, 7-й герцог Бофорт, 9-й маркиз Вустер, 13-й граф Вустер, 15-й барон Герберт и 7-й барон Ботетур с 1835 года (до 1803 года носил титул учтивости граф Гламорган, в 1803—1835 годах — маркиз Вустер), кавалер ордена Подвязки. В 1812—1814 годах воевал на Пиренейском полуострове под командованием герцога Веллингтона, позже заседал в Палате общин.

Биография 
Генри Сомерсет родился 5 февраля 1792 года. Он был старшим сыном Генри Сомерсета, 6-го герцога Бофорта (1766—1835), и Шарлотты Софии Левесон-Гоуэр (1771—1854), дочери Гренвиля Левесон-Гоуэра, 1-го маркиза Стаффорда. В июне 1811 года Генри Сомерсет, носивший тогда титул учтивости маркиз Вустер, был произведён в корнеты 10-го гусарского полка. В августе того же года он стал лейтенантом 14-го легкого драгунского полка, а в сентябре был переведён обратно в 10-й гусарский полк. Маркиз служил адъютантом герцога Веллингтона в Португалии и Испании в 1812—1814 годах.

С 1813 по 1831 год Сомерсет, будучи тори, заседал в Палате общин от округа Монмут-Боро. В октябре 1815 года он был переведён в 7-й гусарский полк. В 1816 году маркиз был назначен лордом Адмиралтейства в правительстве лорда Ливерпуля, прослужив в совете до 1819 года. В 1819 году маркиз получил чин капитана 37-го пехотного полка, а в декабре того же года — чин майора. На парламентских выборах 1831 года Сомерсет проиграл в Монмут-Боро Бенджамину Холлу. Победа Холла была отменена, и маркиз снова занял своё место в Палате общин. Однако на выборах 1832 года он вновь проиграл Бенджамину Холлу. В 1834 году Сомерсет был назначен подполковником-комендантом Глостерширского йоменства. В 1835 году на парламентских выборах он был избран от Западного Глостершира, но покинул Палату общин в ноябре того же года, когда стал 7-м герцогом Бофортом. В 1836 году он был назначен верховным стюардом Бристоля, а в апреле 1842 года стал кавалером Ордена Подвязки.

Браки и дети 
Герцог Бофорт был дважды женат. 25 июля 1814 года его первой женой стала Джорджиана Фредерика Фицрой (1792—1821), дочь Генри Фицроя и Энн Уэлсли (сестры герцога Веллингтона). В этом браке родились три дочери:

 Шарлотта Августа Фредерика Сомерсет (1816—1850), жена барона Филиппа фон Неймана;
 Джорджиана Шарлотта Энн Сомерсет (1817—1884), жена Кристофера Бетелл-Кодрингтона;
 Энн Гарриет Шарлотта Сомерсет (1819—1877), жена полковника Филиппа Джеймса Дорсета.

После смерти жены в 1821 году маркиз Вустер женился (29 июня 1822 года) на её младшей единоутробной сестре Эмили Фрэнсис Смит (1800—1889), дочери Чарльза Каллинга Смита и Энн Уэлсли. В этом браке родились один сын и шесть дочерей:

 Генри Чарльз Фицрой Сомерсет, 8-й герцог Бофорт (1824—1899);
 Эмили Бланш Шарлотта Сомерсет (1828—1895), жена Джорджа Хей-Драммонда, 12-го графа Киннулла;
 Роза Каролина Мэри Сомерсет (1829—1885), которая сбежала, чтобы выйти замуж за капитана Фрэнсиса Фредерика Ловелла;
 Генриетта Луиза Присцилла Сомерсет (1831—1863), жена Джона Моранта;
 Джеральдина Харриет Энн Сомерсет (1832—1915), незамужняя;
 Кэтрин Эмили Мэри Сомерсет (1834—1914), жена Артура Уолша, 2-го барона Орматуэйта;
 Эдит Фрэнсис Вильгельмина Сомерсет (1838—1915), жена Уильяма Денисона, 1-го графа Ландсборо.

Герцог Бофорт умер в 1853 году в возрасте 61 года в Бадминтон-хаусе, Глостершир, и был похоронен в церкви Святого Михаила и всех Ангелов в Бадминтоне.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Duke of Beaufort

Сомерсеты
Бароны Герберт
Бароны Ботетур
Графы Вустер
Маркизы Вустер
Герцоги Бофорт
Кавалеры ордена Подвязки
Члены парламента Соединённого королевства (1812—1818)
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Члены парламента Соединённого королевства (1831—1832)
Члены парламента Соединённого королевства (1835—1837)